Schattau heißen folgende geographischen Objekte:

 Schattau (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft von Unterweißenbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schattau (Gemeinde Goldegg), Ortschaft von Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Schattau (Gemeinde Rußbach), Ortschaft von Rußbach am Paß Gschütt, Bezirk Hallein, Land Salzburg

 Šatov, bei Znojmo (Znaim) im Jihomoravský kraj (Südmähren), Tschechien